Młyniec (Ermland-Mazurië), plaats in woiwodschap Ermland-Mazurië
 Młyniec (Lublin), plaats in woiwodschap Lublin